Il doppio del torneo di tennis Weiden Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mark Nielsen e Andrej Stoljarov che hanno battuto in finale Daniel Elsner e Andy Fahlke 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Diego del Río /  Sebastián Prieto (quarti di finale)
 Nathan Healey /  Grant Silcock (quarti di finale)

 Brandon Coupe /  Marcus Hilpert (primo turno)
 James Greenhalgh /  Cristiano Testa (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Weiden Challenger 2000